AnadoluJet — турецкая бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие Turkish Airlines. Базируется в международном аэропорту Эсенбога города Анкара, выполняет внутренние рейсы по территории Турции.

История 
Авиакомпания создана 23 апреля 2008 года. Изначально авиапарк составляли 4 самолёта Boeing 737-400.

Флот 
В июне 2022 года флот AnadoluJet состоял из 57 самолетов, средний возраст которых 15 лет:

Партнёры компании по «единому коду» 
«AnadoluJet» имеет соглашение о «едином коде» со следующими компаниями:

 BoraJet
 SunExpress

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Авиакомпании Турции
Бюджетные авиакомпании